Буржéн () — французская фамилия. Известные носители:

 Буржен, Жорж (1879—1958) — французский историк и архивист.
  (1924—1959) — французский военный и поэт, публиковавшийся под псевдонимом Von Palaïeff.
  (1874—1955) — французский историк и писатель.